Low Gap Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Low Gap Township (Johnson County, Arkansas)
 Low Gap Township (Newton County, Arkansas)